Esistono più comuni francesi con questo nome

Parnay – Cher
Parnay – Maine e Loira